Wächter (Waechter, Wachter) er et efternavn, der henviser til blandt andre:
 Carl Georg von Wächter
 Eberhard Georg Friedrich von Wächter

Tyske efternavne